Timken poate fi:

 Timken, un mic oraș în statul Kansas, Statele Unite ale Americii
 Timken Company, companie producătoare de rulmenți din Statele Unite